Mitropacupen 1962 var den tjugoförsta säsongen av Mitropacupen.

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Slutspel

Semifinaler

Final

Källor
Rsssf.com

Fotbollssäsongen 1962